

Комінтернівська сільська рада — сільське поселення, Волчихинський район, Алтайський край
 Комінтернівська сільська рада — сільське поселення, Кваркенський район, Оренбурзька область

Комінтернівська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Новоазовський район
 Комінтернівська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Олександрійський район
 Комінтернівська сільська рада — колишня сільська рада, Черкаська область, Чорнобаївський район